BMW GINA, un'automobile
Gina, nome proprio femminile di persona